Матапан — мыс, крайняя южная точка материковой Греции.
 Матапан (монета) — венецианская серебряная монета.
  — британский миноносец.

См. также 
 Сражение у мыса Матапан